Тур де Ски 2016/2017 — одиннадцатая в истории многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Стартовала 31 декабря 2016 года в швейцарском Валь-Мюстаире, а финишировала 8 января 2017 года на склоне горы Альпе де Чермис в Италии. В отличие от предыдущих туров, в сезоне 2016/2017 было проведено 7 этапов, один из которых — спринт.

Победителем в соревнованиях среди мужчин стал россиянин Сергей Устюгов, который великолепно провёл Тур, выиграв пять гонок подряд и установив рекорд по количеству побед в рамках Тура. Эта победа стала второй для России и первой с 2013 года, когда первым победителем стал Александр Легков. Прошлогодний победитель — норвежец Мартин Йонсруд Сундбю — стал вторым. Швейцарский лыжник Дарио Колонья финишировал третьим и стал рекордсменом Тура по числу призовых мест в генеральной классификации (6 призовых мест). 

У женщин в отсутствии титулованных норвежских лыжниц Марит Бьёрген и временно отстранённой от соревнований двукратной чемпионки Тур де Ски Терезы Йохауг победительницей стала норвежка Хейди Венг, которая на заключительном этапе гонки смогла опередить шведку Стину Нильссон в борьбе за первое место. На протяжении Тура Стина смогла выиграть четыре этапа, но на финальном этапе она проиграла не только Хейди Венг, но и финской лыжнице Кристе Пярмякоски. Таким образом, представительницы команды Норвегии выиграли четвёртый Тур де Ски подряд.

Этапы

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Общий зачёт

Итоговая классификация

Спринтерский зачёт

Итоговая классификация

Женщины

Общий зачёт

Итоговая классификация

Спринтерский зачёт

Итоговая классификация

Результаты этапов

Ссылки 
 Официальный сайт

2016 год в спорте
2017 год в спорте
Тур де Ски